В одиночному розряді тенісного турніру U.S. Women's Hard Court Championships 1990, який проходив в рамках Туру WTA 1990, Моніка Селеш здобула титул, у фіналі перемігши Мануелу Малєєву-Франьєре 6-4, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Габріела Сабатіні (1-ше коло)
  Моніка Селеш (Переможниця)

 Мануела Малєєва-Франьєре (фінал)
 Яна Новотна (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 
 

U.S. Women's Hard Court Championships